Этьен-Дени Паскье (, часто канцлер Паскье, также Пакье, ; 21 апреля 1767, Париж — 1862, там же) — французский политический деятель, потомок Этьенна Паскье. Барон с 1808 года, затем герцог с 1844 года. Префект полиции во времена Империи, несколько раз министр (юстиции, иностранных дел) во времена Реставрации, канцлер Франции и президент палаты пэров во время Июльской монархии.

Биография 
Его отец, советник парижского парламента, был гильотинирован в 1794 году; сам Паскье едва избежал эшафота и был освобожден лишь после 9 термидора.

При Наполеоне I 
При Наполеоне I он был членом государственного совета и префектом полиции.

При Людовике XVIII и Карле X 
Во время первой реставрации Паскье был директором путей сообщения, после вторичного падения Наполеона — министром юстиции в кабинете Талейрана. После окончательной коронации Людовика префект парижской полиции Паскье подарил королю изящно переплетённый том с неполным списком агентов полиции с 1790 года и смог стать министром иностранных дел в кабинете Деказа (1819−1821) и пэром Франции (1821). Талантливый оратор, искусный и покладистый политик, Паскье то поддерживал суровые репрессивные меры и ограничения свободы печати (1823 и 1827), то боролся против влияния иезуитов в школах (1828), против закона о святотатстве (1826) и других реакционных законопроектов эпохи правительства Виллеля.

При Людовике-Филиппе 
Назначенный при Людовике-Филиппе президентом палаты пэров, Паскье сделался преданным и влиятельным слугой Орлеанской династии; в 1837 году для него было восстановлено звание канцлера Франции, в 1844 году он возведён в герцогское достоинство. Председательствуя в судебных заседаниях палаты пэров по крупным политическим процессам, Паскье нередко обнаруживал большую нетерпимость, отстаивая, например, наказуемость так называемого нравственного соучастия. В 1848 году он покинул политическое поприще.

Издания 
Политические речи Паскье изданы в 1842 году, а 50 лет спустя его внучатым племянником и наследником герцогом Одифре-Паскье изданы его мемуары (Historic de mon temps, Паскье, 1893—95).

Примечания

Ссылки 
 
 Л. Фавр, «Etienne-Denis Pasquier, Chancelier de France» (Паскье, 1870).
 Биография из архивов Французской академии

Канцлеры Франции
Министры юстиции Франции
Министры иностранных дел Франции
Министры внутренних дел Франции
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Пэры Франции (Июльская монархия)
Председатели Сената Франции
Члены Французской академии
Председатели Палаты пэров Июльской монархии